Urban Decay – azienda di cosmetici statunitense
 Urban Decay – film del 2007 diretto da Harry Basil